Passenger name record, elektronische gegevens over een geboekte vlucht
Partij Nationalistische Republiek, een voormalige Surinaamse politieke partij
Partij Nieuw Rechts, een voormalige Nederlandse politieke partij (1968-1975)
Luchthaven Pointe-Noire in Congo-Brazzaville, aangeduid met de IATA-code PNR
Philippine National Railways, de nationale Filipijnse spoorwegmaatschappij